Шкрљево може бити:

 Шкрљево (Бакар), насељено мјесто града Барка, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска
 Шкрљево (Шентруперт), насељено мјесто у општини Шентруперт, Југоисточна Словенија, Република Словенија